Пустынька, или Пустынка — исчезнувшая деревня на территории Петушинского района Владимирской области России. Располагалась около реки Шередарь. В настоящее время в районе деревни находятся садовые товарищества «Сосновый Бор», «Лесное», «Водитель».

В конце XIX — начале XX века деревня входила в состав Покров-Слободской волости Покровского уезда Владимирской губернии.

По данным на 1859 год в деревне 11 дворов, 36 жителей мужского пола, 37 — женского. 
По данным на 1896 год в деревне 14 дворов, 90 жителей.
По данным на 1905 год в деревне 15 дворов, 94 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Покровского уезда
Исчезнувшие населённые пункты Владимирской области